Franciszek Sobolewski – c. k. lekarz powiatowy w Samborze, poseł Sejmu Krajowego Galicji IX kadencji
 Franciszek Sobolewski (ur. 1885) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, komendant PKU Piotrków
 Franciszek Sobolewski (ur. 1897) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 19 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy